Horse & Power - wydany w maju 2012 roku piąty album studyjny gdańskiej grupy jazzowej Pink Freud.

Lista utworów

Zespół 
 Wojtek Mazolewski - gitara basowa
 Tomasz Duda - saksofon barytonowy, basklarnet
 Adam Milwiw-Baron - trąbka, puzon, wokale
 Rafał Klimczuk - perkusja

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Albumy muzyczne wydane w roku 2012
Albumy jazzowe
Albumy Universal Music Polska